Львовский, Владимир Александрович (род. 28 июня 1958, Москва) — российский психолог, педагог. Автор курса физики в системе развивающего обучения Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова, разработчик модели подготовки тренера-технолога деятельностных образовательных практик.

Биография

Рождение, ранние годы 
Владимир Львовский родился в Москве.

Его дедушка по материнской линии — Василий Васильевич Сурков, в годы Великой отечественной войны отвечал за эвакуацию Москвы, бабушка — Розалия Ефимовна, преподавала математику в московской школе № 279; бабушка по отцовской линии — Надежда Львовна Майзельс, была филологом. Отец — Александр Яковлевич Львовский, работал инженером по разработке танковой брони, мама — Евгения Васильевна, преподавала физику сначала в Московском энергетическом институте, потом в Московском институте стали и сплавов, затем в Московском государственном заочном педагогическом институте (ныне МГГУ им. М. А. Шолохова).

В первый класс пошёл в среднюю школу № 21 с преподаванием ряда предметов на английском языке Дзержинского района Москвы (ныне ГБОУ «Школа № 1531 имени С. К. Годовикова»). В 1970 году прошёл конкурсный отбор в Московскую физико-математическую школу № 2 (ныне Лицей "Вторая школа"), но перед началом учебного года получил серьезную травму, не смог вовремя приступить к занятиям, много пропустил и по решению «семейного совета» в 6 класс перешёл учиться в школу № 279 им. А. Т. Твардовского, которую окончил в 1975 году.

Семья 
Владимир женат, у него есть сын и внук.

Становление 
С 1975 по 1980 учился на физическом факультете МГПИ им. В. И. Ленина (ныне МПГУ).

В 1981 начал работать младшим научным сотрудником в НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР в Лаборатории технических средств обучения под руководством Рубцова В. В., в 1991 году перешёл в Лабораторию учебной деятельности младшего школьника, которой заведовал Давыдов В.В. Работа в лаборатории Давыдова В. В. стала одним из знаковых событий в профессиональной жизни Владимира Львовского, в этой лаборатории он занимался научно-исследовательской деятельностью до 1998 года.

Одновременно работал над диссертацией по теме «Психологические требования к контролю и оценке знаний учащихся на основе решения системы задач», которую защитил в Психологическом институте РАО в 1989 году. В это время он начал активную работу по распространению и внедрению системы развивающего обучения Эльконина Д. Б. — Давыдова В. В. в массовую педагогическую практику: организовал курсы переподготовки учителей для работы в системе развивающего обучения на базе Школы № 91, на которые приезжали учителя со всей страны, инициировал создание Международной ассоциации развивающего обучения (1994 г.) и является соорганизатором ежегодной конференции Ассоциации, одним из первых начал издавать учебно-методическую литературу по развивающему обучению. После смерти Давыдова В. В. стал одним из лидеров практики развивающего образования.

Работал учителем физики, заместителем директора по научно-методической работе, директором средней общеобразовательной школы № 91 Российской академии образования (1998—2010 гг.).

С 1999 года является проректором по опытно-экспериментальной работе НОУ Открытый институт «Развивающее образование», с 2016 года заведует Лабораторией проектирования деятельностного содержания образования Института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ.

В 2012 году совместно с Верой Владимировной Брофман основал Авторский клуб — некоммерческое партнерство содействия научной и творческой интеллигенции в интеграции мировой культуры, который вошёл в состав образовательного холдинга «Развивающее обучение».

Достижения 
В сфере профессиональных интересов авторские разработки учебных курсов, руководство образовательными проектами, экспертиза и образовательный аудит, тренинги, семинары, консультирование.

 Создал курс физики в системе Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова для основной школы (1999 г. — 2008 гг.). Автор серии «Самоучитель по физике» для основной и старшей школы. При поддержке НФПК в рамках проекта «Информатизация системы образования» в сотрудничестве с фирмой «1С» разработал учебно-методический комплекс «Физика в системе Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова. 7-9 классы» (размещен в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов).
 Участвовал в разработке образовательных стандартов второго поколения и примерных основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования (2000—2015 гг.).
 Создал деятельностную модель повышения квалификации учителей и руководителей образовательных учреждений (2012—2016 гг.). Разработал модель подготовки тренера-технолога деятельностных образовательных практик, руководит магистерской программой по подготовке тенеров-технологов.
 Участвовал в разработке общероссийской системы оценки качества образования (2013—2014 гг.).
 Участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по международной шкале SAM оценки учебно-предметных компетенций.

Основные публикации 
Владимиром Львовским опубликовано более 100 научных работ.

1. Львовский В. А. Схематизация физического эксперимента на начальных этапах обучения физике в школе / Материалы YIII Международной научно-методической конференции «Физическое образование: проблемы и перспективы развития», Часть 1. М.: МПГУ, 2009. С. 106—110

2. Львовский В. А. Физика как экспериментальный учебный предмет развивающего обучения / Психология обучения. К 80-летию со дня рождения Василия Васильевича Давыдова. М.: № 8. Издательство СГУ. 2010. С. 99-118

3. Львовский В. А. Изменение содержания обучения физике как необходимое условие развития мышления учащихся / Всероссийский съезд учителей физики в МГУ. 28 — 30 июня 2011 года. Сборник трудов. М.: Издательство МГУ, 2011

4. Львовский В. А. Развитие мышления подростков как условие непрерывного образования / Новые образовательные программы МГУ и школьное образование: Материалы конференции учителей школ и преподавателей МГУ. 12 декабря 2011 года. М.: 2012. С. 165—167

5. Львовский В. А. Изменение содержания обучения как средство развития учителя / Вопросы обновления содержания школьного образования в условиях внедрения ФГОС: из опыта работы учителей. Сборник методических материалов. Агинское. 2014. С. 19-24

6. Львовский В. А., Грук В. Ю. Деятельностный подход к физическому образованию школьников. — М.: Некоммерческое партнёрство «Авторский Клуб», 2015. — 140 с.

7. Львовский В. А., Морозова А. В., Ушяшев К. Д. Деятельностный подход к переподготовке учителей. — М.: Некоммерческое партнёрство «Авторский Клуб», 2015. — 76 с.

8. Львовский В. А., Санина С. П. Проблемно-задачный подход к обучению в школе и вузе / UniverCity: Города и Университеты / под ред. С. Н. Вачковой. — М.: Изд-во «Экон-Информ», 2018. С. 89-100

9. Львовский В. А., Нежнов П. Г., Ушакова Е. Г. Тренер-технолог — куратор деятельностных образовательных практик преподавателя / UniverCity: Города и Университеты / под ред. С. Н. Вачковой. — М.: Изд-во «Экон-Информ», 2018. С. 75-88

10. Львовский В. А., Мысина Т. Ю., Ушакова Е. Г. Модель подготовки специалиста по сопровождению деятельностных образовательных практик / Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Педагогика и психология. 2018. № 2 (44). С. 31-41

Источники 

Психологи России
Педагоги России